Wirschinger ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wirschinger (1875–1950), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl-Heinrich Wirschinger (1911–2003), deutscher Rechtsanwalt
 Ludwig von Wirschinger (1781–1840), deutscher Beamter und Finanzminister